Benafigos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benafigos (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Benafigos (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar